Saint-Justin (Gers)
Saint-Justin (Landes)

Zie ook
Justinus de Martelaar, Sint Justijn (verouderd)